S.l. of s.l. kan verwijzen naar:
 Sensu lato - latijns: in brede zin
 Sine loco - latijns: zonder plaats; in opsommingen van publicaties: zonder plaats van uitgifte